Безіменна, Млинівка () — річка в Україні, у Дунаєвецькому й Новоушицькому райнах Хмельницької області. Права притока Ушиці (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 36,4 км².

Розташування 
Бере початок на південному сході від Голозубинців. Тече переважно на південний схід через Лисець і в Тимківі впадає в річку Ушицю, ліву притоку Дністра.

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Дунаєвецького району
Річки Новоушицького району
Річки Поділля
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви